Sanfrecce Hiroshima er et fodboldshold fra Hiroshima, Japan.

Historiske slutplaceringer

Spillere

Nuværende trup
Pr. 8. februar 2017.

Ungdomsspillere

Udlejede

Titler 
 J-League 1st stage championship: 1994
 J1: 2012, 2013, 2015
 Japanske Supercup: 2008, 2013, 2014

Kilder

Eksterne henvisninger 
 
 J.League

 
Fodboldklubber i Japan